

Cinema 
Haven – film del 2004 diretto da Frank E. Flowers
Haven – film del 2001 diretto da John Gray

Geografia 
Haven – città del Kansas (Stati Uniti d'America)
Haven Township – township del Minnesota (Stati Uniti d'America)
Haven – comunità del Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Musica 
Haven – gruppo musicale christian metal
Haven – album dei Dark Tranquillity del 2000
Haven – album dei Flook del 2005
Haven – album dei Kamelot del 2015

Televisione 
Haven – serie televisiva statunitense-canadese del 2010
Haven – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation

Altro 
Haven – petroliera cipriota affondata nel 1991 nelle acque antistanti Arenzano
Haven – luogo immaginario della saga fantasy Dragonlance
Haven - videogioco del 2020